Nahenjeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nehenjeh, ort, Hamadan, 
 Nanaj, ort, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar